Муслімов' — прізвище; має жіночу форму «Муслімова».

Відомі носії 
 Муслімов Аннас Поясович (нар. 1936) — радянський учений, доктор технічних наук, професор, академік.
 Муслімов Бакитжан ​​Муслімович (нар. 1945) — радянський казахстанський учений, доктор сільськогосподарських наук, професор.
 Муслімов Валех Алізаїд-огли (1968—1992) — Національний герой Азербайджану.
 Муслімов Гаджимурад Хабібулаєвич (нар. 1981) — російський дзюдоїст.
 Муслімов Джамалутдін Муслімович (1909—2005) — радянський дагестанський танцівник (артист балету), хореограф.
 Муслімов Магомед Рахматулаєвич (нар. 1992) — азербайджанський і російський борець вільного стилю.
 Муслімов Мажикен (нар. 1929) — Герой Соціалістичної Праці.
 Муслімов Мехмед Закірович (нар. 1964) — російський лінгвіст.
 Муслімов Мінімулла Набіуллович (більш відомий як Муслім Марат; 1909—1975) — башкирський поет і драматург, перекладач, журналіст. Член Спілки письменників Башкирської АРСР.
 Муслімов Муртузалі Рахматулаєвич (нар. 1993) — азербайджанський і російський борець вільного стилю.
 Муслімов Муслім Ільясович — російський хірург.
 Муслімов Павло Ілліч (нар. 1967) — російський біатлоніст, призер Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.
 Муслімов Шабан Саліхович (нар. 1971) — російський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Шіралі Муслімов (1805—1973) — азербайджанський чабан, талиш за національністю, який за непідтвердженими даними, прожив 168 років, встановивши рекорд довгожительства.
 Муслімов Енрік Селимович (нар. 1968) — політичний діяч Дагестану, начальник Управління ФСКН Росії по Республіці Дагестан, генерал-майор.

Жіноча форма 
 Муслімова Аїда Едхемівна (нар. 1939) — радянська і казахстанська шахістка.

Складові прізвища 
 Абдул-Муслімов Мусан Юсупович (1955—2014) — радянський борець вільного стилю, чемпіон СРСР і Європи, володар Кубка світу, Майстер спорту СРСР міжнародного класу.